Rafael Nadal era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Alex de Minaur ha battuto Tommy Paul con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (ritirato)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Taylor Fritz (semifinale)
  Holger Rune (semifinale)

<li>  Cameron Norrie (ritirato) <li>
<li>  Frances Tiafoe (quarti di finale) <li>
<li>  Tommy Paul (finale) <li>
<li>  Alex de Minaur (Campione) <li>

Wildcard 

  Feliciano López (secondo turno)
  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

  Ben Shelton (primo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (quarti di finale)
  Nick Chappell (primo turno)

  Jacopo Berrettini (secondo turno) 
  Guido Andreozzi (primo turno)

Lucky loser 

  Luciano Darderi (primo turno)

  Elias Ymer (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2023